Georg von Waldenfels ist der Name folgender Personen:

* Georg von Waldenfels (Staatsmann) (1440–1491/1492), brandenburgischer Staatsmann
 Georg Freiherr von Waldenfels (* 1944), deutscher Politiker (CSU), Manager und Sportfunktionär